Carrillo Puerto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carrillo Puerto (kommun), Veracruz, 
 Carrillo Puerto, Tamaulipas, ort, Altamira, 

Robotskapade Mexikoförgreningar